Jared McCann (né le  à Stratford, en Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie

En club 
Jared McCann débute en 2012 en Ligue de hockey de l'Ontario avec les Greyhounds de Sault-Sainte-Marie. Il est repêché à la  du repêchage d'entrée dans la LNH 2014 par les Canucks de Vancouver.

Le , il est échangé, avec des choix de  et de  en 2016, aux Panthers de la Floride contre Erik Gudbranson et un choix de  en 2016.

McCann est à nouveau échangé le  aux Penguins de Pittsburgh en compagnie de Nick Bjugstad contre les joueurs Riley Sheahan et Derick Brassard ainsi que deux choix de second et de quatrième tours pour le repêchage 2019 .

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2012-2013|| Greyhounds de Sault-Sainte-Marie|| LHO|| 64|| 21|| 23|| 44|| 35|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2013-2014|| Greyhounds de Sault-Sainte-Marie|| LHO|| 64|| 27|| 35|| 62|| 51|| 9|| 2|| 5|| 7|| 4
|-
|2014-2015|| Greyhounds de Sault-Sainte-Marie|| LHO|| 56|| 34|| 47|| 81|| 27|| 14|| 6|| 10|| 16|| 12
|-
|2015-2016 || Canucks de Vancouver || LNH || 69 || 9 || 9 || 18 || 32 || - || -|| -|| - || -
|-
| 2016-2017 || Panthers de la Floride || LNH || 29 || 1 || 6 || 7 || 4 || - || - || -|| - || -
|-
| 2016-2017 || Thunderbirds de Springfield || LAH || 42 || 11 || 14 || 25 || 55 || - || -  || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Panthers de la Floride || LNH || 68 || 9 || 19 || 28 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Panthers de la Floride || LNH || 46 || 8 || 10 || 18 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Penguins de Pittsburgh || LNH ||  32 || 11 || 6 || 17 || 13 || 3|| 0 || 1 || 1 || 0 
|-
| 2019-2020 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 66 || 14 || 21 || 35 || 17 || 3|| 0 || 1 || 1 || 2 
|-
| 2020-2021 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 43 || 14 || 18 || 32 || 8 || 6 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2021-2022 || Kraken de Seattle || LNH ||74 ||27 ||23 ||50 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-

| 427 || 93 || 112 || 205 || 155 || 12 || 0 || 3 || 3 || 4

Au niveau international 

|-
| 2014 || align=left|Championnat du monde -18 ans || 7 || 1 || 2 || 3 || 6 || align=left| Médaille de bronze
|-
| 2019 || align=left|Championnat du monde || 10 || 2 || 3 || 5 || 8 || align=left| Médaille d'argent

Références 

Naissance en mai 1996
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Thunderbirds de Springfield
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur du Kraken de Seattle